Лас Ембриљас има више значења:

 Лас Ембриљас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Ембриљас (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику